Černý vrch – szczyt (góra) w paśmie Gór Izerskich, w Czechach;
 Černý vrch – szczyt (góra) w paśmie Wysokiego Jesionika, w Czechach.